Grup d'empreses o grup empresarial, en dret i economia, un conjunt d'empreses integrat per una societat dominant o una empresa matriu i les dominades, filials o subsidiàries.

Tot i que cada empresa del grup és una persona jurídica diferent, el Grup ha de presentar estats financers consolidats i atenir-se a regulacions especials per mantenir el dret de la competència que eviti eviti la formació d'un Trust.

Quan les empreses filials del Grup d'empreses pertanyen a diferents sectors econòmics s'anomena específicament un conglomerat d'empreses, i quan l'única funció de l'empresa matriu és tenir o administrar la propietat d'altres societats s'anomena holding.